Wharton ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Wharton (1865–1930), britischer Fußballspieler
 Charles S. Wharton (1875–1939), US-amerikanischer Politiker
 Clifton R. Wharton junior (* 1926), US-amerikanischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und Hochschullehrer
 Darren Wharton (* 1962), britischer Keyboarder
 David Wharton (* 1969), US-amerikanischer Schwimmer
 Edith Wharton (1862–1937), US-amerikanische Schriftstellerin
 Francis Wharton (1820–1889), US-amerikanischer Jurist, Pfarrer und Autor
 Franklin Wharton (1767–1818), US-amerikanischer Marineoffizier
 Hogan Wharton (1935–2008), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 J. Ernest Wharton (James Ernest Wharton; 1899–1990), US-amerikanischer Politiker
 James Wharton (1813–1856), marokkanischer Boxer

 Joseph Wharton (1826–1909), US-amerikanischer Industrieller
 Ken Wharton (1916–1957), englischer Formel-1-Rennfahrer
 Kyle Wharton (* 1986), kanadisch-britischer Eishockeyspieler
 Martin Wharton (* 1944), britischer Geistlicher, Bischof von Newcastle upon Tyne

 Richard Wharton, US-amerikanischer Schauspieler

 Samuel Wharton (1732–1800), US-amerikanischer Politiker
 Theo Wharton (* 1994), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Theodore Wharton (1875–1931), US-amerikanischer Filmschaffender
 Tiny Wharton (1927–2005), schottischer Fußballschiedsrichter 

 Travelle Wharton (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wally Ann Wharton (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 William Wharton (1925–2008), US-amerikanischer Schriftsteller
 William H. Wharton (1802–1839), US-amerikanischer Politiker

Wharton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wharton (Arkansas)
 Wharton (New Jersey)
 Wharton (Ohio)
 Wharton (Pennsylvania)
 Wharton (Texas)
 Wharton (West Virginia)
 Wharton Furnace, Pennsylvania

Siehe auch:
 Wharton Township
 Wharton-Becken, Tiefseegebiet im Indischen Ozean
 Wharton Creek, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Wharton School, Business School der University of Pennsylvania
 Wharton’sche Sulze, Interzellularsubstanz des gallertigen Bindegewebes
 Wharton-Fragmentierung, chemische Namensreaktion
 Wharton-Olefinsynthese, chemische Namensreaktion
 Mount Wharton, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Warton